JWG steht für:
 Jugendwohlfahrtsgesetz
 Johann Wolfgang von Goethe, speziell als Abkürzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Siehe auch
 JGW

JWG